Friedrich Basse ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Basse (1893–1972), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Friedrich Heinrich Basse (1773–1829), deutscher Apotheker und Physiker